Xirvan, territori equivalent a la moderna república de l'Azerbaidjan i el sud de Daguestan al Caucas
 Kanat de Xirvan: Estat desaparegut que va existir a la zona de Xirvan entre 1748 i 1805
 Xirvan (Azerbaidjan), en àzeri Şirvan, nom adoptat el 2008 per la ciutat medieval de Xakhverdi, rebatejada pels russos Zubovka, i pels bolxevics Ali Bayramli (1938), La ciutat és el centre de la municipalitat del mateix nom, una de les divisions administratives de l'estat 
 Comtat de Xirvan, comtat de la província del Khorasan del Nord a l'Iran
 Xirvan (districte), districte (bakhsh) del comtat de Xirvan i Txardaval, a la província d'Ilam, també a l'Iran
 Şirvan (Turquia) districte de la província de Siirt a Turquia 
 Xirvan antic nom de Xirvandjug o Lernakert (armeni: Լեռնակերտ), a la província de Xirak a Armènia
 Xirvan (Afganistan), vila a l'Afganistan
 Parc Nacional de Shirvan, parc nacional de l'Azerbaidjan
 Shirvan o Principat de Shirawan, petit estat autònom kurd a la riba dreta del Bohtan que va existir dels segles XIV a XIX, al sud de Khizan